Lebersee ist der Name von:

 Lebersee (Teupitz), Gewässer im Stadtgebiet von Teupitz, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Lebersee (Wohnplatz), Wohnplatz von Teupitz, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Lebersee (Plau am See), Gewässer im Stadtgebiet von Plau am See, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern